Die Prva Liga RS 2004/05 war die insgesamt zehnte Saison der Republika Srpska und die dritte als nur noch zweithöchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 15. August 2004 und endete am 29. Mai 2005.

Meister wurde der FK Radnik Bijeljina.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2005/06 auf, während die letzten vier Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien für Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle sport.becka-raja.at

2004
Fußballsaison 2004/05